Division II i fotboll 1987 var 1987 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 14 lag i varderae serie. Denna säsong var den första då division II var namnet på den tredje högsta serienivån (tidigare division III). Den förutvarande division II hade döpts om till division I denna säsong. Säsongen 1986 fungerade division III som kvalificering för division II då tolv division 3-serier ersattes av fyra division 2-serier: norra, mellersta, västra och östra. De fyra serierna innehöll vardera 14 lag, vars seriesegrare kvalificerade sig för division I 1988 och sista tre lag degraderades till division III.

Norra 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Mellersta 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Västra 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Östra 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng
 Matchen IFK Malmö - Lunds BK slutade 2-1 men SvFF ändrade resultatet till 0-2 eftersom IFK Malmö använt ett otillåtet antal utländska spelare. 

Fotboll i Sverige 1987
1987
Fotbollssäsongen 1987